Adolfo Berro - poeta uruguaio
Bernardo Prudencio Berro - político uruguaio
Berro (álbum) - álbum de Ednardo
O Berro - semanário humorístico publicado em Lisboa

Desambiguação